Chase the Sun – album dei The O.C. Supertones del 1999
 Chase the Sun – singolo dei Planet Funk del 2001
 Chase the Sun – album di Shannon Lawson del 2002
 Chase the Sun – EP dei Dragon del 2011